Das 1. International Masters im Ringtennis fand am 19. Mai 2002 im Rahmen des Deutschen Turnfestes in Leipzig statt. Anlass war die Deutschlandtour der südafrikanischen Ringtennis-Nationalmannschaft. Von beiden Nationen durften jeweils vier Spieler teilnehmen. Der Spielplan wurde nach einer Setzliste erstellt. Bei den Herren sicherte sich Reinhard Plog aus Deutschland in einem hart umkämpften Endspiel den Titel gegen den Südafrikaner Pieter de Bruin. Bei den Damen gewann nach einem souverän gespielten Turnier die Südafrikanerin Wilna van der Merwe das Finale deutlich gegen die amtierende deutsche Meisterin Maike von Aschwege aus Mannheim.

Herren

Damen

Siehe auch 
Ringtennis
International Masters (Ringtennis) 2004
Ringtennis-Weltmeisterschaft 2006

Weblinks 
http://www.ringtennis.de – Offizielle deutsche Ringtennis-Homepage
http://www.worldtenniquoit.org – Die offizielle Website der World Tenniquoits Federation.

Ringtennis
Sportveranstaltung 2002
Sportveranstaltung in Leipzig